Název Popice má více obcí: 
 Popice – obec v okrese Břeclav

… nebo částí obcí:
 Popice (Znojmo), část města Znojmo v okrese Znojmo
 Popice (Jihlava), část města Jihlava v okrese Jihlava

Externí odkazy